Agriolimacidae  è una famiglia di molluschi gasteropodi polmonati privi di guscio appartenente alla superfamiglia Limacoidea.

Descrizione 
La famiglia comprende  molluschi gasteropodi polmonati di media dimensione, arrivando fino a 60 mm di lunghezza nelle specie dei generi Mesolimax e Krynickillus. 

Il mantello, situato nella parte anteriore del corpo, è rugoso, con rughe mobili e concentriche, e sul suo  lato destro, nella metà posteriore, si trova lo pneumostoma dell'animale. In alcune specie è inoltre presente un piccolo solco che corre sul lato destro dello pneumostoma ma non sul sinistro.

In questi gasteropodi ermafroditi il pene, retrattile e relativamente corto, ha solitamente una forma di sacca, spesso con appendici esterne, ed è dotato, all'interno, di uno o più coni stimolatori, inoltre né il pene né il dotto deferente sono circondati da membrane. Il muscolo adibito all'introflessione del pene, infine, è situato vicino al tentacolo destro.

Le diverse specie hanno un numero di cromosomi aploidi che va da 26 a 30.

Biologia 
La maggior parte delle specie è erbivora e preferisce mangiare materiale vegetale fresco.

Distribuzione e habitat  
La diffusione della famiglia era originariamente paleartica, con una particolare diversità di specie nella regione mediterranea e nella regione intorno al Mar Nero. Tuttavia, al giorno d'oggi, alcune specie si sono diffuse, grazie all'uomo, in tutto il mondo.

Tassonomia 
La famiglia comprende sei generi in due sottofamiglie:

Sottofamiglia Agriolimacinae 
 Deroceras  (descritto come Agriolimax da Mørch nel 1865)
 Furcopenis 
 Krynickillus 
 Lytopelte  
 Megalopelte  
 Sottofamiglia Mesolimacinae 
 Mesolimax

Filogenesi 
Il seguente cladogramma mostra le relazioni filogenetiche tra questa famiglia e le altre famiglie del clade Limacoide:

Effetti dannosi 
Molte di queste specie di lumache terricole sono sinantropiche e sono spesso classificate come parassiti. In realtà, tuttavia, ci sono solo alcune specie che possono effettivamente causare seri danni, tra cui Deroceras reticulatum. Anche le specie invasive introdotte possono essere molto problematiche, poiché spesso nei nuovi habitat non sono presenti loro nemici naturali.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni